Blue Velvet steht für: 

 Blue Velvet (Lied), ein Lied von Lee Morris und Bernie Wayne, das von verschiedenen Interpreten aufgenommen wurde
 Blue Velvet (Film), einen Film von David Lynch aus dem Jahr 1986